Georgette Heyer – scrittrice
Hans Heyer – pilota
Stephon Heyer – giocatore di football americano